Eidam kan som auktorsförkortning betyda:

 Michael Emil Eduard Eidam
 Eduard Eidam

Robotskapade auktorsförkortningar